Miejscowości w USA:
 Smallwood – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
Gminy w USA:
 Smallwood (ang. Smallwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper

W Wielkiej Brytanii:
 Smallwood – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Smallwood – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Smallwood Green – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Smallwood Hey – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)

Inne:
 Dink Smallwood – gra komputerowa